José Filho ist der Name folgender Personen:

* José Carlos Ferreira Filho (* 1983), brasilianischer Fußballspieler, siehe Zé Carlos (Fußballspieler, 1983)
 José Lambert Filho (1929–2007), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Sorocaba
 José Roberto Reynoso Fernandez Filho (* 1980), brasilianischer Springreiter
 José Sette Câmara Filho (1920–2002), brasilianischer Diplomat, Richter am Internationalen Gerichtshof (1979–1988)
 José Soares Filho (* 1956), brasilianischer Priester, Bischof von Carolina
 José Viegas Filho (* 1942), brasilianischer Diplomat